Самбекское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Самбек.

Административное устройство 
В состав Самбекского сельского поселения входит:
 село Самбек;
 хутор Курлацкий;
 хутор Некрасовка;
 хутор Сужено.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района